Governo Janev I – novantaquattresimo governo della Bulgaria in carica dal 12 maggio 2021 al 18 settembre 2021
 Governo Janev II – novantacinquesimo governo della Bulgaria in carica dal 18 settembre 2021 al 14 dicembre 2021